Příjmení Ticháček (Ticháčková) nese:
 Dana Ticháčková – reprezentantka v orientačním běhu
 Josef Tichatschek (1807 – 1886) – německý operní pěvec (tenorista) českého původu
 Lukáš Ticháček (* 1982, Přerov)
 Martin Ticháček (* 1981) – český fotbalista, brankář

Související články 
 Tichý (příjmení)
 Tichánek

Česká příjmení